Bermecke ist der Name oder Namensbestandteil folgender Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:

 Bermecke (Esselbach), Zufluss des Esselbachs, bei Eslohe, Hochsauerlandkreis
 Bermecke (Heve), Quell-/Zufluss der Heve (Lottmannshardbachs/Bache), nahe Hirschberg, Kreis Soest
 Bermecke (Lenne), Zufluss der Lenne, bei Fleckenberg, Hochsauerlandkreis
 Bermecke (Möhne), Zufluss der Möhne in Brilon, nahe Scharfenberg, Hochsauerlandkreis
 Bermecke (Palme), Zufluss der Palme, in Bödefeld, Hochsauerlandkreis
 Bermecke (Settmecke), Zufluss der Settmecke, nahe Sundern, Hochsauerlandkreis
 Bermecke (Wacker) (Bormecke), Zufluss der Wacker, nahe Hirschberg, Hochsauerlandkreis und Kreis Soest
 Lütte Bermecke, Zufluss der Heve, nahe Hirschberg, Kreis Soest
 Schwarze Bermecke, Zufluss des Bermeckesiepens (Lenne), nahe Rönkhausen, Kreis Olpe

Siehe auch:
 Bermeckesiepen